Anaw ist der Name von:

 Jechiel ben Jekutiel Anaw (~1260–1289), rabbinischer Autor
 Zedekia ben Abraham Anaw (13. Jahrhundert), italienisch-jüdischer Gelehrter